Franz Hofer (1902-1975), Gauleiter du Gau Tyrol-Vorarlberg ;
 Franz Hofer (1882-1945).